Щёкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Щёкин, Александр Кимович (род. 1957) — российский физик-теоретик, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.
 Щёкин, Вадим Петрович — украинский учёный, доктор технических наук, профессор, лауреат премии Президента Украины для молодых учёных.
 Щёкин, Иван Григорьевич (1944—2000) — советский и белорусский футболист и футбольный тренер.
 Щёкин, Ким Фёдорович — советский партийный и общественный деятель.
 Щёкин, Николай Сергеевич (1972—2022) — белорусский публицист, философ и политолог.

Щёкина 
 Щёкина, Катя (род. 1986) — российская топ-модель.

См. также 
 Щекин